Malus 'Kerr' — осенне-зимний сорт яблони гибридного происхождения. Один из лучших зимних сортов китаек.

В русскоязычной литературе этот сорт называется либо 'Китайка Керр', либо 'Керр'.

Происхождение 
По данным Canadian Food Inspection Agency:

По данным Bylands Nurseries Ltd.:

Характеристика сорта 

Дерево достаточно зимостойкое в условиях Подмосковья, малогабаритное, с невысокой округлой кроной, не требующей сложных формирующих обрезок. Начинает плодоносить в возрасте 3—4 года сначала ежегодно, а потом чередуя обильные урожаи с умеренными. Размер плодов при этом соответственно варьирует от 20—30 до 45 грамм.

Плоды красивые, осенне-зимнего срока потребления. Цвет почти полностью тёмно-красный. Плоды практически не осыпаются, собранные в сентябре, они могут храниться в прохладном месте до декабря — января, что даёт возможность переработать их в менее напряженное зимнее время. Содержание аскорбиновой кислоты около 10 до 20 мг/100 г; Р-активных катехинов около 40 мг/100 г. Антиоксидантная активность по дигидрокверцетину менее 200 мг.

Плоды долго сохраняют хороший вкус в свежем виде, хороши для всех видов заготовок (варенье, цукаты, соки, компоты, замораживание, фаршировка рождественского гуся или утки).

Примечания 

K